Sumperbach ist ein Gewässername:

 Sumperbach (Buchenbach), linker Zufluss des Buchenbachs (zur „Spiegelberger“ Lauter) bei Vorderbüchelberg, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Sumperbach (Senginger Bach), rechter Zufluss des Senginger Bachs (zum Ginghartinger Bach, zur Großen Ohe, rechter Hauptstrang-Oberlauf der Gaißa) vor Haufang, Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Sunderbach